

Лихосельці — село, Берестейська область, Барановицький район, Вольновська сільська рада.
 Лихосельці — село, Берестейська область, Пружанський район, Великосельська сільська рада.
 Лихосельці — село, Гродненська область, Гродненський район, Подлабенська сільська рада.